Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Menno Oosting e Daniel Vacek 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov /  Javier Sánchez (semifinali)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (primo turno)

 Menno Oosting /  Daniel Vacek (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1994
ATP Tour 1994